Кампаньола-Кремаска () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Кремона.

Население составляет 606 человек (2008 г.), плотность населения составляет 152 чел./км². Занимает площадь 4 км². Почтовый индекс — 26013. Телефонный код — 0373.

Покровителем коммуны почитается святой Панкратий Римский, празднование 11 мая.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.campagnolacremasca.cr.it/

Ссылки 
 http://www.comune.campagnolacremasca.cr.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/